Aequatoriella, monotipski rod mahovnjača iz porodice Thuidiaceae. Jedina je vrsta A. bifaria opisana je 2001. godine a raširena je na Malajskom poluotoku u malezijskim držvama Johor, Pahang i Terengganu.

Izvori 

Thuidiaceae